Golden Eagle ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Golden Eagle (Illinois), unincorporated community im Calhoun County

Golden Eagle steht für:

 Golden Eagle (CINE), Filmpreis des Council on International Nontheatrical Events 
 Cessna 421 Golden Eagle, zweimotoriges Leichtflugzeug, siehe Cessna 421
 KAI T-50 Golden Eagle, südkoreanischer Überschalltrainer, siehe KAI T-50